Droga - sostanza che altera la coscienza o la percezione o l'umore
 Droga - sostanza vegetale con particolari proprietà aromatiche, utilizzata per dare sapore e/o aroma ai cibi
 Droga - sostanza vegetale, animale o minerale, contenente uno o più principi attivi e che, se preparata e conservata correttamente, trova usi terapeutici e sperimentali